Madeley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Madeley, Staffordshire, ort i England, 
 Madeley, Shropshire, ort i England,